Magyarország kistérségei 2013. január 1-jén az alábbiak voltak. A területi beosztás, a települések száma és jogállása 2013. január 1-jére vonatkozik, a népesség (fő), a terület (km²) és a népsűrűség (fő/km²) 2012. január 1-jére, a kistérségi székhelyek pedig 2012. december 31-ére, mivel 2013-tól a kistérségeknek nincs székhelye.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (264. § (12) bekezdés) 2014. február 25-ével megszüntette a kistérségeket.

Kapcsolódó szócikkek 
 A magyarországi kistérségek elhelyezkedése a NUTS rendszerben

Jegyzetek

Kistersegek